Louis Bouchené  (ou Bouchenez) peut faire référence à :
 Louis Bouchené dit Baron (1837-1920), comédien français ;
 Louis Bouchené dit Baron fils (1870-1939), comédien français, fils du précédent.